Zeekoeien, een orde van zoogdieren
Sirenia (band), een Noorse metalband